Mayrhofer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Helmut Mayrhofer
 Michaela Mayrhofer